Уладівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Уладівська сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Уладівська сільська рада — Вінницька область, Літинський район